NRP „Vouga” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty portugalskiej marynarki wojennej. Nazwa pochodzi od rzeki Vouga:
 „Vouga” – kanonierka z lat 80. XIX wieku
 NRP „Vouga” – niszczyciel typu Guadiana z okresu międzywojennego
 NRP „Vouga” – niszczyciel typu Douro z okresu międzywojennego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy portugalskich okrętów